Провинция Сьюдад-Реаль () входит в автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча и включает в себя 102 муниципалитета. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля также объединены в шесть комарок: Кампо-де-Калатрава (24 муниципалитета), Ла-Манча (20), Кампо-де-Монтьель (18), Монтес (16), Валье-де-Алькудия (14) и Сьерра-Морена (10).

Провинция Сьюдад-Реаль занимает площадь в 19 813 км² и имеет население в  жителей (2020). Столица провинции — город Сьюдад-Реаль, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Сьюдад-Реаля — Альмодовар-дель-Кампо (1208,27 км²), а самый маленький — Каракуэль-де-Калатрава (9,92 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Сьюдад-Реаль, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся.

Карта 
На административной карте провинции Сьюдад-Реаль указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Абенохар
 2 — Агудо
 3 — Аламильо
 4 — Альбаладехо
 5 — Алькасар-де-Сан-Хуан
 6 — Алькоба
 7 — Альколеа-де-Калатрава
 8 — Алькубильяс
 9 — Альдеа-дель-Рей
 10 — Альхамбра
 11 — Альмаден
 12 — Альмаденехос
 13 — Альмагро
 14 — Альмедина
 15 — Альмодовар-дель-Кампо
 16 — Альмурадьель
 17 — Анчурас
 18 — Ареналес-де-Сан-Грегорио
 19 — Аренас-де-Сан-Хуан
 20 — Аргамасилья-де-Альба
 21 — Аргамасилья-де-Калатрава
 22 — Арроба-де-лос-Монтес
 23 — Бальестерос-де-Калатрава
 24 — Боланьос-де-Калатрава
 25 — Брасатортас
 26 — Кабесарадос
 27 — Кабесаррубиас-дель-Пуэрто
 28 — Кальсада-де-Калатрава
 29 — Кампо-де-Криптана
 30 — Каньяда-де-Калатрава
 31 — Каракуэль-де-Калатрава
 32 — Каррион-де-Калатрава
 33 — Каррисоса
 34 — Кастельяр-де-Сантиаго
 35 — Чильон
 36 — Сьюдад-Реаль
 37 — Корраль-де-Калатрава
 38 — Косар
 39 — Даймьель
 40 — Эль-Робледо
 41 — Фернан-Кабальеро
 42 — Фонтанарехо
 43 — Фуэнкальенте
 44 — Фуэнльяна
 45 — Фуэнте-эль-Фресно
 46 — Гранатула-де-Калатрава
 47 — Гвадальмес
 48 — Эренсиа
 49 — Инохосас-де-Калатрава
 50 — Оркахо-де-лос-Монтес
 51 — Ла-Солана
 52 — Лас-Лаборес
 53 — Льянос-дель-Каудильо
 54 — Лос-Кортихос
 55 — Лос-Посуэлос-де-Калатрава
 56 — Лусиана
 57 — Малагон
 58 — Мансанарес
 59 — Мембрилья
 60 — Местанса
 61 — Мигельтурра
 62 — Монтьель
 63 — Мораль-де-Калатрава
 64 — Навальпино
 65 — Навас-де-Эстена
 66 — Педро-Муньос
 67 — Пикон
 68 — Пьедрабуэна
 69 — Поблете
 70 — Порсуна
 71 — Посуэло-де-Калатрава
 72 — Пуэбла-де-Дон-Родриго
 73 — Пуэбла-дель-Принсипе
 74 — Пуэрто-Лаписе
 75 — Пуэртольяно
 76 — Ретуэрта-дель-Бульяке
 77 — Руйдера
 78 — Сасеруэла
 79 — Сан-Карлос-дель-Валье
 80 — Сан-Лоренсо-де-Калатрава
 81 — Санта-Крус-де-лос-Каньямос
 82 — Санта-Крус-де-Мудела
 83 — Сокуэльямос
 84 — Солана-дель-Пино
 85 — Терринчес
 86 — Томельосо
 87 — Торральба-де-Калатрава
 88 — Торре-де-Хуан-Абад
 89 — Торренуэва
 90 — Вальдеманко-дель-Эстерас
 91 — Вальдепеньяс
 92 — Валенсуэла-де-Калатрава
 93 — Вильяэрмоса
 94 — Вильяманрике
 95 — Вильямайор-де-Калатрава
 96 — Вильянуэва-де-ла-Фуэнте
 97 — Вильянуэва-де-лос-Инфантес
 98 — Вильянуэва-де-Сан-Карлос
 99 — Вильяр-дель-Посо
 100 — Вильяррубиа-де-лос-Охос
 101 — Вильярта-де-Сан-Хуан
 102 — Висо-дель-Маркес

Примечания

Ссылки 

 
 

Сьюдад-Реаль
Сьюдад-Реаль